Вейккаусліга 2009 — 79-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона здобув ГІК.

Учасники

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Інтер взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Фінляндії 2009.
2. Клуб МюПа візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|21/25 жовтня 2009

|}

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 

2009
Фінляндія
2009 у Фінляндії